Die Schachweltmeisterschaft 1958 war ein Revanchekampf zwischen dem amtierenden Schachweltmeister Wassili Smyslow und seinem Vorgänger Michail Botwinnik. Botwinnik siegte und holte sich den Titel zurück, den er beim WM-Kampf 1957 an Smyslow verloren hatte.

Vorgeschichte 
Das Recht auf einen Rückkampf war erstmals beim Wettkampf Steinitz-Lasker (1894) vereinbart worden und ebenso beim Wettkampf Aljechin-Euwe (1935). Letztlich war dies ein Privileg des amtierenden Weltmeisters, weil ein Herausforderer den Weltmeister zweimal besiegen musste, während diesem zur Verteidigung seines Titels ein Sieg (und sogar ein Unentschieden) in einem Match genügte. Als die FIDE in der Zeit ohne Weltmeister die Modalitäten zur Weltmeisterschaft festlegte, hatte sie diese Regelung übernommen.

Als nun Smyslow 1957 den amtieren Weltmeister Botwinnik besiegte, kam diese Regelung erstmals zum Tragen.

Organisation und Regeln 
Der Wettkampf fand in Moskau statt. Der Wettkampf war auf 24 Partien angesetzt, wobei bei einem Gleichstand Smyslow seinen Titel behalten würde.

Verlauf 
Das Match begann am 4. März. Gleich zu Beginn zog Botwinnik mit 3 Siegen davon – ein Vorsprung den Smyslow nicht mehr aufholen konnte. Am 9. Mai stand Botwinnik als Sieger fest.
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|+Schachweltmeisterschaft 1958
|-
! !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! 15 !! 16 !! 17 !! 18 !! 19 !! 20 !! 21 !! 22 !! 23 !! Siege !! Punkte
|-
| align=left | Smyslow || 0 ||style="background:black; color:white"| 0 || 0 ||style="background:black; color:white"| ½ || 1 ||style="background:black; color:white"| 0 || ½ ||style="background:black; color:white"| ½ || ½ ||style="background:black; color:white"| ½ || 1 ||style="background:black; color:white"| 0 || ½ ||style="background:black; color:white"| 0 || 1 ||style="background:black; color:white"| ½ || ½ ||style="background:black; color:white"| 0 || 1 ||style="background:black; color:white"| ½ || ½ ||style="background:black; color:white"| 1 || ½ || 5 || 10½ 
|-
| align=left | Botwinnik ||style="background:black; color:white"| 1 || 1 ||style="background:black; color:white"| 1 || ½ ||style="background:black; color:white"| 0 || 1 ||style="background:black; color:white"| ½ || ½ ||style="background:black; color:white"| ½ || ½ ||style="background:black; color:white"| 0 || 1 ||style="background:black; color:white"| ½ || 1 ||style="background:black; color:white"| 0 || ½ ||style="background:black; color:white"| ½ || 1 ||style="background:black; color:white"| 0 || ½ ||style="background:black; color:white"| ½ || 0 ||style="background:black; color:white"| ½ || 7 || 12½ 
|}

Partien

1. Partie 

 Smyslow–Botwinnik 0:1
 Moskau, 4. März 1958
 Caro-Kann-Verteidigung, B11
 1. e4 c6 2. Sc3 d5 3. Sf3 Lg4 4. h3 Lxf3 5. Dxf3 Sf6 6. d3 e6 7. Le2 Sbd7 8. Dg3 g6 9. 0-0 Lg7 10. Lf4 Db6 11. Tab1 0-0 12. Lc7 Dd4 13. Lf3 e5 14. Ld6 Tfe8 15. La3 dxe4 16. dxe4 b5 17. Tfd1 Db6 18. b3 Sc5 19. Lc1 Dc7 20. Le3 Se6 21. a4 a6 22. b4 Tad8 23. Le2 De7 24. axb5 axb5 25. Txd8 Txd8 26. Lb6 Ta8 27. f3 Ta3 28. De1 Lh6 29. Lf1 Sd4 30. Lc5 De6 31. Ld3 Sd7 32. Lxd4 exd4 33. Se2 Le3+ 34. Kh1 Se5 35. Df1 Dd6 36. f4 Sxd3 37. cxd3 Txd3 38. Df3 Td2 39. Tf1 Dxb4 40. e5 Dc4 41. Sg3 Tc2 42. f5 Tc1 43. e6 fxe6 44. fxg6 Txf1+ 45. Sxf1 hxg6 46. Df6 b4 47. Kh2 g5 48. Sxe3 dxe3 49. Dxg5+ Kf7 50. Dxe3 b3 51. De5 c5 52. Dc7+ Kg6 53. Db8 Kf5 54. Df8+ Ke4 55. Df6 Dd5 56. Df3+ Kd4 57. Dd1+ Ke5 58. De2+ Kd6 59. Da6+ Ke7 60. Da7+ Kf6 61. Dh7 De5+ 62. Kh1 b2 0:1

2. Partie 

 Botwinnik–Smyslow 1:0
 Moskau, 6. März 1958
 Königsindische Verteidigung, E81
 1. d4 Sf6 2. c4 g6 3. Sc3 Lg7 4. e4 d6 5. f3 0-0 6. Le3 a6 7. Ld3 Sc6 8. Sge2 Tb8 9. a3 Sd7 10. Lb1 Sa5 11. La2 b5 12. cxb5 axb5 13. b4 Sc4 14. Lxc4 bxc4 15. 0-0 c6 16. Dd2 Sb6 17. Lh6 Lxh6 18. Dxh6 f6 19. a4 Sa8 20. Tfb1 f5 21. De3 fxe4 22. fxe4 Sc7 23. d5 cxd5 24. exd5 Lb7 25. Tf1 Dd7 26. Dd4 e6 27. dxe6 Sxe6 28. Dg4 Tfe8 29. Sd4 Dg7 30. Tad1 Sc7 31. Df4 Te5 32. Sc6 Lxc6 33. Dxc4+ d5 34. Dxc6 Td8 35. Db6 De7 36. Dd4 Dd6 37. Tfe1 Tde8 38. Txe5 Txe5 39. b5 Se6 40. Da7 d4 41. Se4 1:0

3. Partie 

 Smyslow–Botwinnik 0:1
 Moskau, 11. März 1958
 Caro-Kann-Verteidigung, B18
 1. e4 c6 2. Sc3 d5 3. d4 dxe4 4. Sxe4 Lf5 5. Sg3 Lg6 6. h4 h6 7. Sf3 Sd7 8. Ld3 Lxd3 9. Dxd3 Dc7 10. Ld2 Sgf6 11. 0-0-0 e6 12. Kb1 0-0-0 13. c4 c5 14. Lc3 cxd4 15. Sxd4 a6 16. De2 Ld6 17. Se4 Sxe4 18. Dxe4 Sf6 19. De2 Td7 20. Tc1 Dc5 21. Sb3 Df5+ 22. Tc2 Lc7 23. c5 Td5 24. c6 Lb6 25. Sd2 Dd3 26. Sc4 Lc7 27. Dxd3 Txd3 28. Se5 Txc3 29. cxb7+ Kxb7 30. Txc3 Lxe5 31. Tb3+ Ka7 32. Tc1 Tb8 33. Txb8 Kxb8 34. Tc4 Sd5 35. Kc2 h5 36. b4 Kb7 37. Kb3 Ld6 38. a3 Lc7 39. Tc2 Lb6 40. Kc4 Sf4 41. g3 Sh3 42. f3 Sg1 43. f4 Sf3 44. a4 Sd4 45. Td2 Sf5 46. a5 Le3 47. Td8 Lf2 48. b5 Kc7 49. Tg8 axb5+ 50. Kxb5 Lxg3 51. a6 Lf2 52. Ka5 g6 53. Ta8 Le1+ 54. Kb5 Sd6+ 55. Ka4 Sc8 56. Kb5 Lf2 57. Ka5 La7 58. Kb5 f6 59. Kb4 e5 60. fxe5 fxe5 61. Kc3 Lb8 62. Kd3 Sb6 63. a7 Sxa8 64. axb8=D+ Kxb8 65. Ke4 Sb6 66. Kxe5 Sd7+ 0:1

5. Partie 

 Smyslow–Botwinnik 1:0
 Moskau, 18. März 1958
 Sizilianische Verteidigung, B58
 1. e4 c5 2. Sf3 Sc6 3. d4 cxd4 4. Sxd4 Sf6 5. Sc3 d6 6. Le2 g6 7. Le3 Lg7 8. h4 0-0 9. h5 d5 10. hxg6 hxg6 11. exd5 Sxd5 12. Sxc6 bxc6 13. Sxd5 Dxd5 14. Dxd5 cxd5 15. 0-0-0 Lb7 16. f4 d4 17. Lxd4 Lxg2 18. Thg1 Le4 19. Lxg7 Kxg7 20. Td7 Kf6 21. Td4 Lf5 22. Tgd1 Tac8 23. T1d2 Tc7 24. b3 Th8 25. Lc4 Th3 26. Kb2 Te3 27. a4 e5 28. fxe5+ Kxe5 29. a5 Le6 30. Lxe6 Kxe6 31. Td8 Ke7 32. Tb8 Te6 33. c4 a6 34. Kc3 f5 35. Tdd8 f4 36. Te8+ Kf6 37. Txe6+ Kxe6 38. Kd4 Tf7 39. Ke4 Kd6 40. Tb6+ Kc5 41. Kd3 1:0

6. Partie 

 Botwinnik–Smyslow 1:0
 Moskau, 20. März 1958
 Königsindische Verteidigung, E80
 1. c4 g6 2. e4 Lg7 3. d4 d6 4. Sc3 a6 5. Le3 Sf6 6. f3 c6 7. Ld3 b5 8. Dd2 bxc4 9. Lxc4 d5 10. Lb3 dxe4 11. Sxe4 0-0 12. Se2 a5 13. 0-0 a4 14. Lc4 Sbd7 15. Tac1 Tb8 16. Sxf6+ Lxf6 17. Sc3 Sb6 18. Le2 Le6 19. Tfd1 Lg7 20. Lh6 Lxh6 21. Dxh6 f6 22. Td2 Lf7 23. h4 Dd7 24. a3 Tfd8 25. Se4 De8 26. Lf1 Ld5 27. Sc5 Df8 28. Dxf8+ Kxf8 29. Sa6 Tbc8 30. Sb4 Lb3 31. Txc6 Txc6 32. Sxc6 Td6 33. Sa5 La2 34. Sb7 Td5 35. Sc5 e5 36. Se4 Txd4 37. Txd4 exd4 38. Sxf6 Ke7 39. Sxh7 Lb1 40. La6 Sd5 41. Kf2 Se3 42. Le2 Ke6 43. Sg5+ Kd5 44. Se4 Lxe4 45. fxe4+ Kxe4 46. g4 Kf4 47. h5 gxh5 48. gxh5 Kg5 49. Kf3 1:0

11. Partie 

 Smyslow–Botwinnik 1:0
 Moskau, 1. April 1958
 Grünfeld-Indische Verteidigung, D98
 1. d4 Sf6 2. c4 g6 3. Sc3 d5 4. Sf3 Lg7 5. Db3 dxc4 6. Dxc4 0-0 7. e4 Lg4 8. Le3 Sfd7 9. Td1 Sb6 10. Db3 Sc6 11. d5 Se5 12. Le2 Sxf3+ 13. gxf3 Lh5 14. h4 Dd7 15. a4 a5 16. Sb5 Sc8 17. Ld4 Sd6 18. Lxg7 Kxg7 19. Sd4 Kg8 20. Tg1 Dh3 21. De3 c5 22. dxc6 bxc6 23. Dg5 c5 24. Sc6 1:0

12. Partie 

 Botwinnik–Smyslow 1:0
 Moskau, 3. April 1958
 Englische Eröffnung, A12
 1. c4 Sf6 2. g3 c6 3. Sf3 d5 4. b3 Lf5 5. Lg2 e6 6. Lb2 Sbd7 7. 0-0 h6 8. d3 Le7 9. Sbd2 0-0 10. a3 a5 11. Dc2 Lh7 12. Lc3 b5 13. cxb5 cxb5 14. b4 Dc7 15. Db2 Sb6 16. Le5 Dd7 17. Sb3 axb4 18. axb4 Txa1 19. Txa1 Sa4 20. Dd2 Tc8 21. Tc1 Txc1+ 22. Sxc1 Se8 23. Sd4 Kf8 24. Lh3 Lg8 25. Sdb3 f6 26. La1 Da7 27. d4 Sd6 28. Da2 Sc4 29. Sc5 Lxc5 30. dxc5 e5 31. Db1 d4 32. Df5 Dc7 33. Sd3 Lf7 34. Dh7 Lg8 35. De4 Lf7 36. Da8+ Le8 37. Lg2 Ke7 38. f4 Se3 39. fxe5 fxe5 40. De4 Sxg2 41. Sxe5 1:0

14. Partie 

 Botwinnik–Smyslow 1:0
 Moskau, 8. April 1958
 Englische Eröffnung, A16
 1. c4 Sf6 2. Sc3 d5 3. cxd5 Sxd5 4. g3 g6 5. Lg2 Sxc3 6. bxc3 Lg7 7. Tb1 Sd7 8. c4 0-0 9. Sf3 Tb8 10. 0-0 b6 11. d4 e5 12. La3 Te8 13. dxe5 Lb7 14. Dc2 Sxe5 15. Tfd1 Dc8 16. Sxe5 Lxg2 17. Kxg2 Txe5 18. Td5 De6 19. Txe5 Lxe5 20. Td1 Te8 21. De4 Lf6 22. Dxe6 Txe6 23. Kf3 Tc6 24. Tc1 Ld4 25. e3 Lc5 26. Lb2 f5 27. Ke2 Kf7 28. h3 Le7 29. a4 h5 30. Kd3 h4 31. g4 Tc5 32. Lc3 Tc6 33. Tg1 Td6+ 34. Kc2 Lf6 35. gxf5 gxf5 36. Lxf6 Kxf6 37. Tg8 Tc6 38. Kc3 a6 39. Th8 Kg5 40. Tg8+ Kf6 41. Th8 Kg5 42. Kd4 Tc5 43. Th7 Kg6 44. Td7 Kf6 45. Td5 Tc6 46. Kc3 Te6 47. Td4 Kg5 48. Td7 Tc6 49. Kb4 Kf6 50. Td4 Kg5 51. Td8 Te6 52. Tc8 f4 53. exf4+ Kxf4 54. Txc7 Kf3 55. Th7 Te4 56. Th6 b5 57. axb5 axb5 58. Tf6+ Kg2 59. Kxb5 Te2 60. c5 Tb2+ 61. Ka6 Ta2+ 62. Kb7 Tb2+ 63. Tb6 Tc2 64. c6 Kxh3 65. c7 Kg2 66. Tc6 Tb2+ 67. Tb6 Tc2 68. f4 1:0

15. Partie 

 Smyslow–Botwinnik 1:0
 Moskau, 10. April 1958
 Caro-Kann-Verteidigung, B12
 1. e4 c6 2. d4 d5 3. f3 e6 4. Sc3 Sf6 5. Lg5 h6 6. Lh4 Db6 7. a3 c5 8. Sge2 Sc6 9. dxc5 Lxc5 10. Sa4 Da5+ 11. Sec3 Le7 12. Lxf6 Lxf6 13. exd5 Sd4 14. Ld3 exd5 15. 0-0 0-0 16. f4 g6 17. De1 Lg7 18. Kh1 Ld7 19. b4 Dd8 20. Td1 b6 21. Df2 Le6 22. La6 Df6 23. Td2 Tad8 24. Sd1 Sf5 25. Sac3 d4 26. Se4 De7 27. Ld3 a5 28. bxa5 bxa5 29. a4 Db4 30. Te2 Ld5 31. Sg3 Sxg3+ 32. Dxg3 Tde8 33. Tef2 Lf6 34. Dh3 Kg7 35. Lb5 Te1 36. Dd3 Le4 37. Db3 Txf1+ 38. Txf1 Dd2 39. Sf2 La8 40. Dd3 Dxf4 41. h3 h5 42. De2 De3 43. Dxe3 dxe3 44. Sd1 Tc8 45. Sxe3 Tc3 46. Ld3 Tc5 47. Sc4 Tg5 48. Tf2 Lc6 49. Sd6 Te5 50. Sc4 Tg5 51. Sd6 Td5 52. Sb5 Te5 53. Te2 Txe2 54. Lxe2 Le7 55. Kg1 1:0

18. Partie 

 Botwinnik–Smyslow 1:0
 Moskau, 19. April 1958
 Englische Eröffnung, A16
 1. c4 Sf6 2. Sc3 d5 3. cxd5 Sxd5 4. g3 g6 5. Lg2 Sxc3 6. bxc3 Lg7 7. Db3 Sc6 8. Sf3 0-0 9. 0-0 Sa5 10. Dc2 c5 11. d3 Lf5 12. e4 Ld7 13. Lg5 Tc8 14. Dd2 Lb5 15. Tfd1 La4 16. Te1 f6 17. Lh6 Lxh6 18. Dxh6 Dxd3 19. e5 Sc6 20. Te3 Dc2 21. exf6 exf6 22. Tae1 Tcd8 23. Lh3 Se5 24. Sxe5 fxe5 25. f4 Lc6 26. Dg5 Tde8 27. Txe5 Dxc3 28. Txe8 Lxe8 29. De5 Dxe5 30. Txe5 b6 31. Te7 a5 32. Tb7 Tf6 33. Tb8 Kf7 34. Kf2 Td6 35. Ke3 La4 36. Tb7+ Kg8 37. Tb8+ Kg7 38. Tb7+ Kg8 39. Tb8+ Kf7 40. Tb7+ Kf8 41. Txh7 c4 42. Tc7 b5 43. Ke4 b4 44. Txc4 Td2 45. Ke5 Txa2 46. Tc8+ Le8 47. Ld7 Te2+ 48. Kf6 g5 49. fxg5 Tf2+ 50. Ke5 Te2+ 51. Kf4 b3 52. Tb8 b2 53. Lxe8 Txe8 54. Txb2 a4 55. Ta2 Ta8 56. Ta3 Kf7 57. h4 Kg6 58. Ke4 Kh5 59. Kd4 Td8+ 60. Kc4 Te8 61. Kd5 Td8+ 62. Ke5 Ta8 63. Kd5 Td8+ 64. Kc5 Tb8 65. Txa4 Tb3 66. Kd6 Txg3 67. Ke7 Tb3 68. Ta6 Tb7+ 69. Kf6 Tb4 70. Td6 Ta4 71. Te6 Tb4 72. Kf7 Tb7+ 73. Te7 Tb4 74. Kg7 1:0

19. Partie 

 Smyslow–Botwinnik 1:0
 Moskau, 22. April 1958
 Caro-Kann-Verteidigung, B11
 1. e4 c6 2. Sc3 d5 3. Sf3 Lg4 4. h3 Lxf3 5. Dxf3 Sf6 6. d3 e6 7. a3 Le7 8. g4 Sfd7 9. d4 Sf8 10. Le3 Sg6 11. Dg3 Lh4 12. Dh2 Sd7 13. 0-0-0 Db8 14. f4 dxe4 15. Sxe4 Sf6 16. Sxf6+ Lxf6 17. Df2 Lh4 18. Df3 Se7 19. Ld3 g6 20. f5 exf5 21. Lf4 Dd8 22. gxf5 Dd5 23.Dg4 Lf6 24. The1 h5 25. Dg3 h4 26. Dg4 gxf5 27. Lxf5 Kf8 28. Le4 Da2 29. c3 Td8 30. Tf1 Sd5 31. Ld2 Td6 32. Dc8+ Ke7 33. Dxb7+ Td7 34. Tde1 Da1+ 35. Lb1+ 1:0

22. Partie 

 Botwinnik–Smyslow 0:1
 Moskau, 3. Mai 1958
 Holländische Verteidigung, A95
 1. d4 f5 2. g3 Sf6 3. Lg2 e6 4. Sf3 Le7 5. 0-0 0-0 6. c4 c6 7. Sc3 d5 8. Lg5 Sbd7 9. e3 De8 10. Dc2 Kh8 11. Se2 h6 12. Lxf6 Lxf6 13. cxd5 exd5 14. Sf4 g5 15. Sd3 Tg8 16. Dc3 Le7 17. Sfe5 Sf6 18. f3 Le6 19. Sc5 Lxc5 20. Dxc5 Sd7 21. Sxd7 Dxd7 22. Tae1 Tg7 23. Tf2 b6 24. Dc3 Dd6 25. Tc2 Ld7 26. b4 h5 27. Kh1 h4 28. gxh4 gxh4 29. f4 Tag8 30. Lf3 Le8 31. Dd2 Dh6 32. De2 h3 33. Tcc1 Tg2 34. Lxg2 Txg2 35. Df3 Dh4 36. b5 Lh5 37. Dxg2 hxg2+ 38. Kg1 c5 0:1

Folgen 
Bei der folgenden WM 1960 verlor Bowinnink seinen Titel an Michail Tal, konnte ihn jedoch ein Jahr darauf im Revanchekampf wiederum zurückgewinnen. Danach wurde das Revancherecht abgeschafft, und beim WM-Kampf 1963 verlor er seinen Titel endgültig an Tigran Petrosjan.
Smyslow gelang es in der Folge noch mehrfach, sich für das Kandidatenturnier zu qualifizieren, zur Qualifikation für einen WM-Kampf reichte es aber nicht mehr.

Literatur 
 Raymund Stolze: Umkämpfte Krone – Die Duelle der Schachweltmeister von Steinitz bis Kasparow. Sportverlag, Berlin 1992, ISBN 3-328-00526-9.
 Michail Botwinnik, Igor Botwinnik (Hrsg.): Wettkämpfe um die Schachweltmeisterschaft: Michail Botwinnik – Wassili Smyslow. 1954 – 1957 - 1958. TECHALBO Alexey Botvinnik, Köln 2007, ISBN 978-3-00-018691-2.
 Heinz Machatscheck: Der erste Revanchekampf um die Schachweltmeisterschaft: Botwinnik - Smyslow 1958. Verlag Das Schach-Archiv – Fr. L. Rattmann, Hamburg 1962.

Weblinks

Bemerkungen und Einzelnachweise 

1958
Schachwettbewerb in der Sowjetunion
Schachwettbewerb in Moskau
Schachveranstaltung 1958